Leptidea är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Gustaf Johan Billberg 1820. Leptidea ingår i familjen vitfjärilar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vitfjärilar
Leptidea